Falke är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Gustav Falke
 Jacob von Falke
 Johannes Falke
 Otto von Falke

Falke kan också syfta på:
 Focke-Wulf Fw 187 Falke, ett tyskt tungt jaktplan (1937)